Musulmans tibétains peut désigner :

 les Tibétains musulmans ou Kachee d'ethnie tibétaine et de confession musulmane ;
 les musulmans vivant au Tibet, quelle que soit leur origine ethnique ;